Кардиналы, возведённые Папой римским Пием VIII — 6 прелатов были возведены в сан кардинала на трёх Консисториях за полтора с небольшим года понтификата Пия VIII.

Самой большой консисторией, была Консистория от 15 марта 1830 года, на которой было назначено трое кардиналов.

Консистория от 27 июля 1829 года 
 Чезаре Нембрини Пирони Гонзага, епископ Анконы и Уманы (Папская область);
 Ремиджио Крешини, O.S.B.Cas., епископ Пармы (Пармское герцогство).

Консистория от 15 марта 1830 года 
 Томас Уэлд, титулярный епископ Амиклеи (Соединённое королевство Великобритании и Ирландии);
 Раффаэле Мацио, эксперт Верховной Священной Конгрегации Римской и Вселенской Инквизиции (Папская область);
 Доменико Де Симоне, префект Папского Дома (Папская область).

Консистория от 5 июля 1830 года 
 Луи-Франсуа-Огюст де Роган-Шабо, архиепископ Безансона (Франция).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Пием VIII;
 Кардиналы возведённые папой римским Пием VIII;
 Консистория 1829 года;
 Консистория 1830 года (март);
 Консистория 1830 года (июль).

Примечания 

Пий VIII

Пий VIII